Ruskin ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ruskin (Florida)
 Ruskin (Georgia)
 Ruskin (Minnesota), im Rice County
 Ruskin (Missouri)
 Ruskin (Nebraska)
 Ruskin (North Carolina)
 Ruskin (Tennessee)
 Ruskin Heights (Missouri)
 Ruskin Park (South Dakota)

Personen:
 James Ruskin (* 1972), britischer Techno-DJ und Produzent
 John Ruskin (1819–1900), britischer Schriftsteller, Maler, Kunsthistoriker und Sozialphilosoph
 Joseph Ruskin (1924–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Tommy Ruskin (1942–2015), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger